

События 

 Завершение завоевания Альфонсо VI бассейна реки Тахо и Новой Кастилии.
 25 мая — взятие Альфонсо VI города Толедо, столицы мусульманского эмирата, захват библиотек, где были найдены древнегреческие рукописи, ранее не известные европейцам. Эмир Севильи Аббад аль-Мутамид (Аббад III) запросил помощи у Альморавидов.
 25 мая — смерть папы римского Григория VII в Салерно.
 17 июля — смерть Роберта Гвискара. Его сын Боэмунд, продолжает войну в Греции.
 1085—1101 — великий граф Сицилии Роджер I, брат Роберта Гвискара.
 1085—1086 — герцог Апулии и Калабрии Роджер I, сын Роберта Гвискара.
 Алексей Комнин взял Диррахий.
 Захват сельджуками Смирны.
 Первое летописное упоминание о городе Прилуки (Черниговская область, Украина).
 Первое летописное упоминание о городе Луцк (Волынская область, Украина).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1085 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1085 году
 Григорий VII — папа римский.
 Роберт Гвискар — герцог Апулии, Калабрии и Сицилии

См. также

Примечания